Imhofstraße ist der Name folgender Straßen:

 Imhofstraße (Lauingen, Donau), siehe Liste der Baudenkmäler in Lauingen (Donau)
 Imhofstraße (Schwäbisch Gmünd)